Mogensen kan syfta på

Allan Mogensen, dansk orienterare. 
Andreas Mogensen, dansk astronaut. 
Bent Mogensen, dansk bondeledare och friskyttekapten 
Børge Mogensen, dansk möbelarkitekt. 
Carsten Mogensen, dansk badmintonspelare. 
Fredrik Mogensen, svensk ingenjör
John Mogensen, dansk sångare, låtskrivare och kompositör.
Lars Mogensen, svensk journalist.
Mogens Mogensen, svensk arkitekt.
Thomas Mogensen, dansk handbollsspelare. 
Åsa Mogensen, svensk handbollsspelare.